Wermelin kan syfta på,

Personer
 Atterdag Wermelin, svensk socialist, författare och pionjär inom arbetarrörelsen.
 Lea Wermelin, dansk politiker. 
 Stefan Wermelin, svensk musikproducent och programledare.
 Torvald Wermelin, svensk inom scouting, programledare i radio och författare.

Övrigt
 Wermelin (radioprogram), radioprogram i P3.